Als Europameisterschaft 1954 oder EM 1954 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1954 stattfanden:

 Baseball-Europameisterschaft 1954 in Belgien
 Dreiband-Europameisterschaft 1954 in Mannheim (Deutschland)
 Eishockey-Europameisterschaft 1954 im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft 1954 in Stockholm (Schweden)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1954 in Bozen (Italien)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1954 in Davos (Schweiz)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1954 in Wien (Österreich)
 Judo-Europameisterschaften der Männer 1954 in Brüssel (Belgien)
 Leichtathletik-Europameisterschaften 1954 in Bern (Schweiz)
 Ruder-Europameisterschaften 1954 in Amsterdam (Niederlande)
 Schwimmeuropameisterschaften 1954 in Turin (Italien)
 Wasserball-Europameisterschaft 1954 in Turin (Italien)

!
1954